Dit is een lijst van planetoïden 27201-27300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27201) - || 1999 CR70|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27202) - || 1999 CU70|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27203) - || 1999 CR74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27204) - || 1999 CY74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27205) - || 1999 CY75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27206) - || 1999 CZ80|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27207) - || 1999 CD97|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27208) - || 1999 CF104|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27209) - || 1999 CN105|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27210) - || 1999 CZ105|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27211) - || 1999 CO106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27212) - || 1999 CW106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27213) - || 1999 CA110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27214) - || 1999 CE117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27215) - || 1999 CK128|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27216) - || 1999 CV136|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (27217) - || 1999 CC154|| 14 februari 1999 || LONEOS
|-
| (27218) - || 1999 DS1|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (27219) - || 1999 EL || 9 maart 1999 || T. Stafford
|-
| (27220) - || 1999 FN25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (27221) - || 1999 FA27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (27222) - || 1999 FR34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (27223) - || 1999 GC5|| 7 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (27224) - || 1999 GC9|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (27225) - || 1999 GB17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (27226) - || 1999 GC17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (27227) - || 1999 GB48|| 7 april 1999 || LONEOS
|-
| (27228) - || 1999 JG11|| 9 mei 1999 || K. Korlević
|-
| (27229) - || 1999 JX37|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (27230) - || 1999 JD50|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (27231) - || 1999 JM57|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (27232) - || 1999 JE122|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (27233) - || 1999 NP8|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (27234) - || 1999 RC2|| 6 september 1999 || CSS
|-
| (27235) - || 1999 RA46|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (27236) - || 1999 RU96|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (27237) - || 1999 RR102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (27238) - || 1999 RL173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (27239) - || 1999 RW211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (27240) - || 1999 TR36|| 12 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (27241) - || 1999 TP93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (27242) - || 1999 TN219|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (27243) - || 1999 UK24|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (27244) - || 1999 VA34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (27245) - || 1999 VJ149|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (27246) - || 1999 VU194|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (27247) - || 1999 VA200|| 5 november 1999 || CSS
|-
| (27248) - || 1999 VN210|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (27249) - || 1999 WO8|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (27250) - || 1999 XB || 1 december 1999 || LINEAR
|-
| (27251) - || 1999 XG14|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (27252) - || 1999 XK14|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (27253) - || 1999 XC28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (27254) - || 1999 XZ29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (27255) - || 1999 XD34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (27256) - || 1999 XF34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (27257) - || 1999 XG34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (27258) - || 1999 XF49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (27259) - || 1999 XS136|| 13 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (27260) - || 1999 XF164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (27261) - || 1999 XS165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (27262) - || 1999 XT184|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (27263) - || 1999 XA193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (27264) - || 1999 XQ205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (27265) - || 1999 XV233|| 4 december 1999 || LONEOS
|-
| (27266) - || 1999 YH || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (27267) Wiberg || 1999 YH7|| 28 december 1999 || J. V. McClusky
|-
| (27268) - || 1999 YS9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27269) - || 2000 AB3 || 3 januari 2000 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (27270) Guidotti || 2000 AY4|| 2 januari 2000 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (27271) - || 2000 AD23|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27272) - || 2000 AO31|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27273) - || 2000 AT34|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27274) - || 2000 AW38|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27275) - || 2000 AB47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27276) - || 2000 AC54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27277) - || 2000 AY55|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27278) - || 2000 AU61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27279) - || 2000 AW62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27280) - || 2000 AJ65|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27281) - || 2000 AB68|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27282) - || 2000 AX91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27283) - || 2000 AC92|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27284) - || 2000 AJ97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27285) - || 2000 AT97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27286) - || 2000 AL111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27287) - || 2000 AC112|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27288) - || 2000 AQ125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27289) - || 2000 AF126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27290) - || 2000 AM127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27291) - || 2000 AV129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27292) - || 2000 AC130|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27293) - || 2000 AX136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27294) - || 2000 AT142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27295) - || 2000 AU143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27296) - || 2000 AO144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27297) - || 2000 AT144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27298) - || 2000 AD146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27299) - || 2000 AU160|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27300) - || 2000 AA168|| 8 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten